Утеген Кумисбаевич Кумисбаев (20.05.1939 - 28.06.2016) — востоковед-филолог, поэт, учёный, педагог, доктор филологических наук, профессор, общественный деятель, «Почетный гражданин» Кармакшинского и Жалагашского районов Кызылординского облисти.

Биография 
Родился 20 мая 1939 года в селе Мадениет Жалагашского района Кызылординской области. После окончания средней школы имени Г. Муратбаева работал литературоведом в районной газете. в 1963 году закончил филологический факультет Казахского государственного университета по специальности «преподаватель казахского языка и литературы». В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Турмагамбет Изтлеуов и его Рустем-Дастан» в Институте востоковедения АН СССР (Москва), в 1989 г. — докторскую диссертацию «Арабо-персидские и казахские литературные связи конца XIX и начала XX века» (Алматы). Утеген Кумысбаев скончался 28 июня 2016 года в Алматы.

Трудовая деятельность 
 1963—1969 — литературный работник, заведующий отделом отделе пропаганды художественной литературы Союза писателей Казахстана, в газетах «Социалистический Казахстан» (ныне «Егемен Казахстан») и «Казахская литература».
 1969—1974 — стажер-исследователь, аспирант Института востоковедения АН СССР в г. Москве.
 С 1974 г. и до конца жизни работал в КазНУ заведующим кафедрой и преподавателем ирановедения и индологии.

Научная деятельность 
Автор более 500 научных статей.

• Тұңғыш. Өлеңдер. А., «Жазушы», 1964;

• Алақан. Өлеңдер. А., «Жазушы», 1966;

• Менің кішкентай үйрегім. Өлеңдер. А., «Жазушы», 1968;

• Жапырақтар түсіп жатыр. Әңгімелер. А., «Жазушы», 1969;

• Ақбота. Өлеңдер. А., «Жазушы» 1972;

• Ақ шолпан. Өлеңдер, поэмалары., «Жазушы», 1974;

• Ауыл дап шыққан жол. Әңгімелер. «Жазушы», 1975;

• Горный кумыс. Стихи. М., «Советский писатель», 1976;

• Степная рапсодия. Стихи. М., «Советский писатель», 1983;

• Екі перне. Сын. А., «Жазушы», 1980;

• "Тұрмағамбет ізтілеуов және оның «Рүстем-Дастаны». Монография. А., «Наука», 1982;

• Ортақ арна. Сын. А., «Жазушы», 1985;

• Казахская поэзия и Восток. Монография. А., 2000;

• Иран әдебиетінің тарихы. Монография. А., 2002 и др.

Награды и звания 
 Доктор филологических наук (1990)
 Профессор
 Академик гуманитарной Академии
 Медаль «Ветеран труда» (1990)
 Лауреат премии Союз журналистов Республики Казахстан (2000)
 Нагрудный знак «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (04.03.2003)
 Медаль «Ахмет Байтұрсынов» (2008)
 Лауреат премии имени «Ш.Кудайбердиева» (2008)
 «Почетный гражданин» Кармакшинского и Жалагашского районов Қызылординского облисти
 Медаль имени «Жалантоса батыра» (2010)
 Медаль «75-лет КазНУ»

Ссылки 
http://kaz-lit.kz/kazahskie-pisateli/utegen-kumicbaev